Johnson City kan syfta på:

Johnson City, Kansas
Johnson City, New York
Johnson City, Oregon
Johnson City, Tennessee
Johnson City, Texas